Duyvendak est un patronyme d'origine néerlandaise. 

Il peut désigner : 
 Jan Julius Lodewijk Duyvendak (1889-1954), sinologue néerlandais
 Wijnand Duyvendak (1957- ), homme politique néerlandais
 Yan Duyvendak (1965- ), artiste néerlandais